Дом с химерам:
 Дом с химерами (Киев) — первоначально жилой дом, сейчас Дом приёмов президента Украины, ул. Банковая, 10, 1902 г., железобетон, архитектор Владислав Городецкий.
 Дом с химерами (Москва) — доходный дом Перцовой, 1907 г., красный кирпич, архитектор Сергей Малютин.
 Дом с химерами (Харьков) — здание в стиле модерн из красного кирпича, сооружённое в 1912—1914 гг., первоначально — женская гимназия Е. Н. Покровской, затем средняя школа № 62, ныне театральный факультет института искусств, ул. Чернышевская, 79, архитекторы В. Н. Покровский и П. В. Величко.